La 20 édition de l'Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du 3 juillet au 13 juillet 1999 à Palma de Majorque, en Espagne.

Disciplines 
 Athlétisme (résultats détaillés)
 Basket-ball
 Escrime
 Football
 Gymnastique
 Judo
 Natation
 Plongeon
 Tennis
 Voile
 Volley-ball
 Water-polo

Tableau des médailles

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération internationale du sport universitaire
 Page de la  Universiade sur le site de la FISU